Inomhus-VM i friidrott 1999 genomfördes mellan 5 och 7 mars 1999 i Maebashi, Japan.

Medaljörer, resultat

Herrar

Damer

1999 i Japan
Internationella friidrottstävlingar i Japan
Friidrottsåret 1999
1999
WP:Projekt Japan